

Сент-Обен () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Лот і Гаронна
 Сент-Обен () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Ена
 Сент-Обен () — муніципалітет у Франції, у регіоні Гранд-Ест, департамент Об
 Сент-Обен () — муніципалітет у Франції, у регіоні Іль-де-Франс, департамент Ессонн
 Сент-Обен () — муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Ендр
 Сент-Обен () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Кот-д'Ор
 Сент-Обен () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Ланди
 Сент-Обен () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Нор
 Сент-Обен () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Па-де-Кале
 Сент-Обен () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Жура

 Сент-Обен-Епіне — муніципалітет у департаменті Приморська Сена, Франція
 Сент-Обен-Монтенуа — муніципалітет у департаменті Сомма, Франція
 Сент-Обен-Рив'єр — муніципалітет у департаменті Сомма, Франція
 Сент-Обен-Руто — муніципалітет у департаменті Приморська Сена, Франція
 Сент-Обен-Селловіль — муніципалітет у департаменті Приморська Сена, Франція
 Сент-Обен-Фосс-Лувен — муніципалітет у департаменті Майєнн, Франція
 Сент-Обен-Шато-Неф — колишній муніципалітет у департаменті Йонна, Франція
 Сент-Обен-ан-Бре — муніципалітет у департаменті Уаза, Франція
 Сент-Обен-ан-Шаролле — муніципалітет у департаменті Сона і Луара, Франція
 Сент-Обен-д'Аппене — муніципалітет у департаменті Орн, Франція
 Сент-Обен-д'Аркене — муніципалітет у департаменті Кальвадос, Франція
 Сент-Обен-д'Екровіль — муніципалітет у департаменті Ер, Франція
 Сент-Обен-д'Обіньє — муніципалітет у департаменті Іль і Вілен, Франція
 Сент-Обен-де-Бле — муніципалітет у департаменті Жиронда, Франція
 Сент-Обен-де-Боннваль — муніципалітет у департаменті Орн, Франція
 Сент-Обен-де-Бранн — муніципалітет у департаменті Жиронда, Франція
 Сент-Обен-де-Буа (Ер і Луар) — муніципалітет у департаменті Ер і Луар, Франція
 Сент-Обен-де-Буа (Кальвадос) — муніципалітет у департаменті Кальвадос, Франція
 Сент-Обен-де-Груа — колишній муніципалітет у департаменті Орн, Франція
 Сент-Обен-де-Е — колишній муніципалітет у департаменті Ер, Франція
 Сент-Обен-де-Каделеш — муніципалітет у департаменті Дордонь, Франція
 Сент-Обен-де-Крето — муніципалітет у департаменті Приморська Сена, Франція
 Сент-Обен-де-Кудре — муніципалітет у департаменті Сарта, Франція
 Сент-Обен-де-Куртраї — муніципалітет у департаменті Орн, Франція
 Сент-Обен-де-Ланд — муніципалітет у департаменті Іль і Вілен, Франція
 Сент-Обен-де-Ланке — муніципалітет у департаменті Дордонь, Франція
 Сент-Обен-де-Локне — муніципалітет у департаменті Сарта, Франція
 Сент-Обен-де-Люїньє — колишній муніципалітет у департаменті Мен і Луара, Франція
 Сент-Обен-де-Медок — муніципалітет у департаменті Жиронда, Франція
 Сент-Обен-де-Набіра — муніципалітет у департаменті Дордонь, Франція
 Сент-Обен-де-Прео — муніципалітет у департаменті Манш, Франція
 Сент-Обен-де-Селлон — муніципалітет у департаменті Ер, Франція
 Сент-Обен-де-Терргатт — муніципалітет у департаменті Манш, Франція
 Сент-Обен-де-Шато — муніципалітет у департаменті Атлантична Луара, Франція
 Сент-Обен-де-Шом — муніципалітет у департаменті Ньєвр, Франція
 Сент-Обен-дез-Ормо — муніципалітет у департаменті Вандея, Франція
 Сент-Обен-дю-Дезер — муніципалітет у департаменті Майєнн, Франція
 Сент-Обен-дю-Корм'є — муніципалітет у департаменті Іль і Вілен, Франція
 Сент-Обен-дю-Павай — колишній муніципалітет у департаменті Іль і Вілен, Франція
 Сент-Обен-дю-Перрон — колишній муніципалітет у департаменті Манш, Франція
 Сент-Обен-дю-Плен — муніципалітет у департаменті Де-Севр, Франція
 Сент-Обен-дю-Тенне — муніципалітет у департаменті Ер, Франція
 Сент-Обен-ла-Плен — муніципалітет у департаменті Вандея, Франція
 Сент-Обен-ле-Вертюе — колишній муніципалітет у департаменті Ер, Франція
 Сент-Обен-ле-Гішар — колишній муніципалітет у департаменті Ер, Франція
 Сент-Обен-ле-Депен — муніципалітет у департаменті Ендр і Луара, Франція
 Сент-Обен-ле-Клу — муніципалітет у департаменті Де-Севр, Франція
 Сент-Обен-ле-Коф — муніципалітет у департаменті Приморська Сена, Франція
 Сент-Обен-ле-Моньяль — муніципалітет у департаменті Альє, Франція
 Сент-Обен-ле-Форж — муніципалітет у департаменті Ньєвр, Франція
 Сент-Обен-лез-Ельбеф — муніципалітет у департаменті Приморська Сена, Франція
 Сент-Обен-су-Еркері — муніципалітет у департаменті Уаза, Франція
 Сент-Обен-сюр-Іонн — муніципалітет у департаменті Йонна, Франція
 Сент-Обен-сюр-Гайон — муніципалітет у департаменті Ер, Франція
 Сент-Обен-сюр-Ер — муніципалітет у департаменті Мез, Франція
 Сент-Обен-сюр-К'єбеф — муніципалітет у департаменті Ер, Франція
 Сент-Обен-сюр-Луар — муніципалітет у департаменті Сона і Луара, Франція
 Сент-Обен-сюр-Мер (Кальвадос) — муніципалітет у департаменті Кальвадос, Франція
 Сент-Обен-сюр-Мер (Приморська Сена) — муніципалітет у департаменті Приморська Сена, Франція
 Сент-Обен-сюр-Сі — муніципалітет у департаменті Приморська Сена, Франція

Сент-Обен — громада в кантоні Фрібур